Ра́йчев () — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Райчев, Александр (1922—2003) — болгарский композитор, дирижёр и педагог.
 Райчев, Валентин (род. 1953) — болгарский борец вольного стиля.
 Райчев, Виктор (1920—1999) — болгарский композитор, дирижёр.
 Райчев, Пётр (1887—1960) — болгарский оперный певец.

Райчева 

 Райчева, Кира Георгиевна (1934—2007) — болгарский учёный-лингвист, многолетняя преподавательница и доцент Софийского университета.